Amano ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Amano (* 1973), japanische Manga-Zeichnerin
 Hiroe Amano (* 1943), japanische Badmintonspielerin
 Hiroshi Amano (* 1960), japanischer Physiker
 Jun Amano (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kōta Amano (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kozue Amano (* 1974), japanische Manga-Zeichnerin
 Masamicz Amano (* 1957), japanischer Komponist
 Misa Amano (* 1986), japanische Schwimmerin
 Misaki Amano (* 1985), japanische Fußballspielerin
 Shin Amano (* 1973), japanischer Eiskunstläufer
 Amano Shoichi (1898–1979), japanischer Generalmajor
 Takashi Amano (1954–2015), japanischer Fotograf, Designer und Aquaristiker
 Takashi Amano (Fußballspieler) (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Amano Tameyuki (1861–1938), japanischer Ökonom und Pädagoge
 Amano Teiyū (1894–1980), japanischer Philosoph und Pädagoge
 Yoshihiro Amano (* 1942), japanischer Leichtathlet
 Yoshitaka Amano (* 1952), japanischer Künstler
 Yūki Amano (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Yukiya Amano (1947–2019), japanischer Diplomat, Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation
 Yūsuke Amano (* 1981), japanischer Spieleentwickler

Siehe auch:
 Amano Group, Hotelunternehmen
 Amano Stream, ein Fluss auf Amerikanisch-Samoa
 Amano-Garnele